Зотово — название нескольких географических объектов:

Населённые пункты:
 Зотово — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Зотово — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Зотово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Озеро:
 Зотово озеро — озеро в Ульяновской области.